Schneider est un nom allemand qui se prononce  dans cette langue et qui signifie tailleur.

 c'est le  le plus commun en Allemagne () , 
 le  en Autriche () , 
 le  au Luxembourg , 
 le  en Suisse ,
 et le  en France.

Patronyme

A-C 
 Aaron Schneider (1965-), réalisateur américain ;
 Adolphe Schneider (1802-1845), industriel français ;
 
 Alan Schneider (1917-1984), metteur en scène de théâtre américain d'origine russe ;
 Aliocha Schneider (1993-), acteur et auteur-compositeur-interprète franco-canadien ;
 André Schneider (1947-), homme politique français ;
 Andreas Schneider (19?-), sociologue américain ;
 Anny Schneider (1956-), herboriste canadienne ;
 Athanasius Schneider (1961-), évêque catholique au Kazakhstan ;
 Aurélia Schneider (19?-), psychiatre française ;
 Balthasar Schneider (1984-), sauteur à ski autrichien ;
 
 
 Bertrand Schneider (1929-), diplomate français ;
 Betty Schneider (1934-), actrice française ;
 Beau Schneider (1988-), acteur néerlandais ;
 Björn Schneider (1973-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Brian Schneider (1976-), joueur américain de baseball ;
 Camille Schneider (1900-1978), instituteur français ;
 Camillo Karl Schneider (1876-1951), botaniste autrichien ;
 Carl Schneider (1891-1946), médecin nazi ;
 
 
 Christine Schneider (1972-), femme politique allemande ;
 Christoph Schneider (1966-), batteur du groupe Rammstein ;
 Conrad Victor Schneider (1614-1680), médecin allemand ;
 
 Cory Schneider (1986-), joueur de hockey sur glace américain ;

D-F 
 
  (1946-), peintre français ;
 
 Elisabeth Schneider-Schneiter (1964-), personnalité politique suisse ;
 Élisabeth Baume-Schneider (1963-), femme politique suisse du canton du Jura ;
 Eliza Schneider (1978-), actrice et compositrice ;
 
Emilia Schneider (1996-), femme politique chilienne
 
 Ernst Schneider (1878-1957), pédagogue suisse ;
  (1894-1975), inventeur autrichien ;
 Eugène Schneider (1805-1875), industriel français, président du Corps législatif du Second empire ;
 Eugène Schneider (1868-1942), industriel français ;
 Euloge Schneider (1756-1794), Prêtre catholique et poète français ;
 Fabien Schneider (1969-), footballeur français ;
 Félicie Schneider (1831-1888), peintre française ;
 Florian Schneider (1947-2020), membre fondateur du groupe de musique électronique Kraftwerk ;
 François Schneider (1967-), chercheur en environnement ;
 François-Henri Schneider (1852-1921), imprimeur, éditeur et photographe français ;
 Franck Schneider (1967-), réalisateur et producteur franco-suisse de films documentaires ;
 Frank Schneider (1979-), ancien arbitre international français de football, devenu consultant en arbitrage ;
 Fred Schneider (1951-), musicien et chanteur américain, membre de The B-52's ;

G-J 
 
 Gérard Schneider (1896-1986), peintre suisse ;
 Gilles Schneider (1943-), journaliste ;
 Gregor Schneider (1969-), plasticien allemand ;
 Günther Schneider-Siemssen (1926-2015), scénographe autrichien ;
 Hannes Schneider (1890-1955), professeur autrichien de ski alpin ;
 Hansjörg Schneider (1938-), écrivain et dramaturge suisse ;
  (1925-1987), anthropologue américain ; 
 Helga Schneider (1937-), auteure germano-italienne ;
 Helge Schneider (1955-), humoriste allemand ; 
 Helmut Schneider (1913-1984), footballeur et entraîneur allemand ;
 Helmuth Schneider (1920-1972), acteur allemand ;
 Helmuth Schneider (1946-), historien allemand ;
 Henri Schneider (1840-1898), industriel français ;
 Henri Schneider (1902-1988), réalisateur français ;
 Hortense Schneider (1833-1920), chanteuse d'opéra ;
 Howie Schneider (1930-2007), auteur de bande dessinée américain ;
 Inga Schneider (1956-), biathlète allemande ;
 Jacques Schneider (1879-1928), industriel français qui a donné son nom à la Coupe Schneider ;
 Jakob Schneider (1994-), rameur allemand ;
 Jana Schneider (2002-), joueuse d'échecs allemande ;
 
 Jean-Claude Schneider (1936-), poète et traducteur français ;
 Jean-Luc Schneider (1959-), responsable religieux français ;
 Jean-Pierre Schneider (1946-),  peintre et scénographe français ;
 Jérôme Schneider (1981-), footballeur suisse ;
 Johann Schneider (1913-1993), joueur de hockey sur glace autrichien ;
 Johann Gottlob Schneider (1750-1822), philologue et naturaliste allemand, spécialiste des poissons ;
 Johann Rudolf Schneider (1804-1880), médecin suisse ; 
  (1950-), guitariste classique américain ;
  (1926-2019), président américain de Columbia Broadcasting System ;
 John Schneider (1960-), acteur américain ;
 Josef Schneider (1901-1972), joueur et entraîneur autrichien de football] ;
 Joseph Schneider (1900-1986), juriste allemand ;

K-O 
 Karl Ernst Christoph Schneider (1786-1856), philologue allemand ;
 Kjell Schneider (1976-), joueur de beach-volley allemand ;
 Kurt Schneider (1897-1967), psychiatre allemand ;
 Larry Schneider (1949-), saxophoniste et flûtiste de jazz américain ;
 Lauren Schneider (1979-), actrice, productrice et réalisatrice américaine ;
  (1805-1878), comédien allemand de théâtre et d'opéra ;
 Louis Schneider (1901-1942), pilote automobile américain ;
 Magda Schneider (1909-1996), actrice allemande ;
 Malou Schneider (1950-), archéologue et conservateur du patrimoine français ;
 Manfred Schneider (1953-2008), compositeur allemand ;
 Marc Schneider (1980-), footballeur suisse ;
 Marc Schneider (1980-), rappeur et DJ allemand connu sous le nom de Manny Marc ;
 Marcel Schneider (1913-2009), écrivain français ;
  (1941-) ;
  ;
 Marius Schneider (1903-1982), musicologue allemand ;
 Matthieu Schneider (1942-), footballeur français ;
 Max Schneider (1875-1967), historien allemand de la musique ; 
 Max Schneider (1992-), chanteur, danseur, mannequin et acteur américain ;
  ;
 Michel Schneider (1944-2022), haut fonctionnaire français, écrivain et spécialiste de la psychanalyse ;
 Monique Schneider (1935-), psychanalyste et psychologue française ;
 Mycle Schneider (1959-), consultant en énergie et politique nucléaire français ;
 Niels Schneider (1987-), acteur franco-québécois ;
 Norbert Jürgen Schneider, dit Enjott Schneider (1950-), compositeur et acteur allemand ;
 Othmar Schneider (1928-2012), skieur alpin autrichien ;

P-Z 
  ;
  ;
 Petra Schneider (1963-), nageuse allemande ;
 Pia Laus-Schneider (1968-), cavalière de dressage germano-italienne ;
 Philip Schneider (1981-), joueur autrichien de volley-ball ;
 Pierre Schneider (1945-), poète et journaliste, membre du Mouvement souverainiste du Québec ; 
 Pierre Schneider (1925-2013), écrivain d'art et journaliste ;
  ;
 Rob Schneider (1963-), acteur américain ;
 Robert Schneider (1961-), écrivain autrichien ;
 Romain Schneider (1962-), homme politique luxembourgeois ;
  ;
 Sepp Schneider (1991-), coureur autrichien du combiné nordique ;
 Siegfried Schneider (1956-), homme politique allemand ;
 Sophia Schneider (1997-), biathlète allemande ;
  ;
 Stephanie Schneider (1990-), bobeuse allemande ;
 Stephen Schneider (1945-2010), climatologue et universitaire ;
 Sydney Schneider (1999-), footballeuse jamaïcaine ;
  ;
 Theodor Schneider (1911-1988), mathématicien allemand ;
  , évêque américain ;
 Théophile Schneider (1864-1950), constructeur automobile français ;
 Ulli Schneider (1967-), dessinatrice autrichienne de bandes dessinées ;
 Vadim Schneider (1986-2003), acteur franco-canadien ;
 Vanessa Schneider (1969-), journaliste et romancière française ;
 Viktor Schneider (18?-19?), fondeur allemand ;
 Virgile Schneider (1779-1847), ministre de la Guerre sous Louis-Philippe ;
 Vreni Schneider (1964-), skieuse alpine suisse ;
 Wilhelm Gottlieb Schneider (1814-1889), entomologiste, botaniste et mycologue allemand ;
 Willi Schneider (1963-), skeletoneur allemand.

Personnages de fiction 
 Dark Schneider, personnage du manga Bastard !! ;
 Karl-Heinz Schneider, personnage du manga Captain Tsubasa ;
 Kyle Schneider, personnage de la série de jeux vidéo Metal Gear.

Toponyme 

 Schneider, une ville du comté de Lake, dans l’État de l’Indiana, aux États-Unis.

Industrie
 Automobiles Schneider, constructeur automobile français de 1910 à 1930
 Famille Schneider, une dynastie d'industriels
 Schneider et , un groupe de métallurgie, créé au Creusot
 Schneider Electric, un groupe industriel, né de la société précédente
 Schneider Kreuznach, un fabricant allemand d'optique
 G. Schneider & Sohn, une brasserie allemande
 Schneider CA1, un char d'assaut de la Première Guerre mondiale
 Coupe Schneider, un prix d'aviation
 Schneider Frères, une société de radio-télévision

Sciences 
 Constante de Gelfond-Schneider, une notion mathématique
 Théorème de Gelfond-Schneider, une notion mathématique
 Caïman de Schneider, un reptile d'Amérique du Sud, appelé aussi caïman hérissé
 Prix Hans-Schneider, une distinction en algèbre linéaire

Notes et références

Liens externes